Боголюбы — название населённых пунктов:

Россия 
 Боголюбы — деревня в Осинском районе Пермского края.

Украина 
 Боголюбы — село в Луцком районе Волынской области.